The Proud Rebel (intitulado O Rebelde Orgulhoso tanto no Brasil como em Portugal) é um filme norte-americano de 1958, do gênero western, estrelado por Alan Ladd e Olivia de Havilland, com direção de Michael Curtiz.

O ator-mirim que interpreta o garoto do filme é David Ladd, filho de Alan Ladd na vida real. Seguindo a mesma linha de Os Brutos Também Amam ("Shane", 1953, que também fora estrelado por Alan Ladd), o filme, embora tenha se tornado impopular, é considerado um emocionante faroeste, que conta com atuações cativantes de Ladd e De Havilland, e com a competente direção de Curtiz.

Elenco

Principal
 Alan Ladd...John Chandler
 Olivia de Havilland...Linnett Moore
 Dean Jagger...Harry Burleigh
 David Ladd...David Chandler
 Cecil Kellaway...Dr. Enos Davis (Quaker)
 Harry Dean Stanton...Jeb Burleigh (Creditado como Dean Stanton)
 Tom Pittman...Tom Burleigh (Creditado como Thomas Pittman)

Coadjuvantes
 Henry Hull...Juiz Morley
 Eli Mintz...Senhor Gorman
 John Carradine...Vendedor viajante
 James Westerfield...Birm Bates
 King...Lance, cão de David

Figurações/Não creditados
 Percy Helton...Fotógrafo
 Dan White...funcionário da Corte
 Mary Wickes...Madame Ainsley

Sinopse
Após a Guerra de Secessão Americana, o veterano confederado John Chandler procura em várias cidades um médico que possa curar a mudez de seu filho, um garoto abalado pela perda da mãe, que encontra refúgio na amizade do pai e de um cachorro que tem como animal de estimação. Ao chegar em Illinois, um médico lhe fala de um outro que pode curar o menino, mas antes que John siga viagem para conseguir o tratamento para o filho, ele se envolve em uma briga com o impiedoso criador de ovelhas Harry Burleigh e é sentenciado a 30 dias de cadeia. A fazendeira viúva Linnett Moore se comove com a situação de pai e filho e tira John da prisão, oferecendo-lhe abrigo até que ele possa viajar novamente. Mas os Burleighs querem a fazenda de Linnett e ameaçam os dois.

Ligações Externas

Filmes dos Estados Unidos de 1958
Filmes de faroeste dos Estados Unidos
Filmes de faroeste da década de 1950
Filmes dirigidos por Michael Curtiz
Filmes em língua inglesa